A119 (Groot-Brittannië), een weg in Groot-Brittannië
 A-119 (Rusland), een voormalige weg in Rusland